Hwardijske (ukrainisch Гвардійське) heißen folgende geographische Objekte:

 Hwardijske (Perwomajske), Dorf im Rajon Perwomajske, Autonome Republik Krim
 Hwardijske (Simferopol), Siedlung städtischen Typs im Rajon Simferopol, Autonome Republik Krim
 Hwardijske (Chmelnyzkyj), Dorf im Rajon Chmelnyzkyj, Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine
 Hwardijske (Nowomoskowsk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Nowomoskowsk, Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine
 Hwardijske (Fastiw), Dorf im Rajon Fastiw, Oblast Kiew, Ukraine
 Hwardijske (Lyman), Dorf im Rajon Lyman, Oblast Odessa, Ukraine
 Hwardijske (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol, Oblast Saporischschja, Ukraine
 Hwardijske (Terebowlja), Dorf im Rajon Terebowlja, Oblast Ternopil, Ukraine

Siehe auch:
 Gwardeiskoje – russische Entsprechung